een uiting van een verwijt
een klaagschrift
een justitieel begrip, zie: klacht (politie)
medische aandoening